Doseri ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Al-Doseri (* 1966), bahrainischer Moderner Fünfkämpfer
 Jamal Ahmed Al-Doseri (* 1970), bahrainischer Radrennfahrer
 Mamdooh Al-Doseri (* 1971), bahrainischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Dusari